John Davies (1928–2009) olimpiai bajnok kanadai jégkorongozó
 John Davies (1929–2020) olimpiai bajnok ausztrál úszó, amerikai szövetségi bíró
 John Davies (1938–2003) olimpiai bronzérmes új-zélandi atléta, középtávfutó